Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2006 года — 30-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 2005 года по 5 января 2006 года в Ванкувере, Келоуне и Камлупсе (Канада). Чемпионом стала сборная Канады, одолевшая в финале сборную России со счётом 5:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную США — 4:2.

Самым ценным игроком чемпионата был признан игрок сборной России Евгений Малкин, который также стал лучшим нападающим турнира. Лучшими бомбардирами соревнования стал американец Фил Кессел, которые набрал по 11 (1+10) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира был признан финн Туукка Раск, лучшим защитником стал игрок сборной Канады — Марк Стаал.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A проходили в «Пасифик Колизиум», а матчи группы B в «Проспера Плэйс» и «Интерьор Сэвингс Центр». Все матчи плей-офф прошли в «Джи-Эм Плэйс», а матчи утешительного раунда в «Пасифик Колизиум».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Норвегии и Латвии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 ^

 *
 *
 *
Северная Америка
 ×
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2005 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2005 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-8).

Группа B 

Время местное (UTC-8).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC-8).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-8).

Полуфинал 
Время местное (UTC-8).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-8).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-8).

Финал 
Время местное (UTC-8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Евгений Малкин

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Туукка Раск
 Защитник:  Марк Стаал
 Нападающий:  Евгений Малкин

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Туукка Раск
 Защитники:  Люк Бурдон —  Джек Джонсон
 Нападающие:  Евгений Малкин —  Лаури Туконен —  Стив Дауни

Ссылки 
 
 
 

2005 год в хоккее
Декабрь 2005 года
Январь 2006 года
Спорт в Канаде в 2005 году
Спорт в Канаде в 2006 году
2006
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Международные спортивные соревнования в Камлупсе
Чемпионаты мира в Канаде